A La Liga 1975-76-os szezonja volt a bajnokság negyvenötödik kiírása. A szezon 1975. szeptember 6-án kezdődött és 1976. május 16-án ért véget. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Madrid CF lett. Ez volt a klub tizenhetedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1